Roscio peut désigner :

Patronymes 
 Juan Germán Roscio (1763-1821) : écrivain et homme politique vénézuélien.

Toponymes

Roscio : l'une des 11 municipalités de l'État de Bolívar ;
 Juan Germán Roscio : l'une des 15 municipalités de l'État de Guárico ;
 Juan Germán Roscio : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Independencia dans l'État de Táchira.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme